Plastusiowy pamiętnik – książka
 Plastusiowy pamiętnik – animowany serial telewizyjny
 Plastusiowy pamiętnik – bajka muzyczna